Stati Uniti d'America
Ephrata – borough della Contea di Lancaster, Pennsylvania
Ephrata – capoluogo della Contea di Grant, Washington